Palpiglossus labiatus är en ringmaskart som beskrevs av Wagner 1885. Palpiglossus labiatus ingår i släktet Palpiglossus och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
labiatus